Issari steht für:

 Issari (Bouné), Weiler in der Gemeinde Bouné in Niger
 Issari (Chétimari), Dorf in der Gemeinde Chétimari in Niger
 Issari (Mirriah), Dorf in der Gemeinde Mirriah in Niger
 Issari (Süd-Nilandhe-Atoll), Insel im Süd-Nilandhe-Atoll der Malediven